Йен Эберкромби (; 11 сентября 1934 — 26 января 2012) — английский актёр кино, телевидения и озвучивания.

Биография 
Родился 11 сентября 1934 года в Лондоне, Великобритания. Свою карьеру начинал на театральных подмостках в ходе Второй мировой войны. В 1963 году вышел сериал с его участием под названием «Правосудие Берка».

Умер 26 января 2012 года от почечной недостаточности. В 2013 и 2014 году посмертно был удостоен премий «Behind the Voice Actors Awards» за озвучивание канцлера Палпатина в мультсериале «Звёздные войны: Войны Клонов».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Умершие от почечной недостаточности